Miejscowości w Nowej Zelandii:
 Ettrick – miasto w regionie Otago

Miejscowości w USA:
 Ettrick – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Chesterfield
 Ettrick – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Trempealeau
 Ettrick – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Trempealeau

Gminy w USA:
 Ettrick (ang. Ettrick Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Trempealeau

Inne:

 Ettrick – zatoka u wybrzeży szkockiej wyspy Bute